San Esteban hace referencia a varios artículos:

Personas  
San Esteban (?-37 d.C.), mártir. Festividad: 26 de diciembre;
San Esteban de Antioquía (†481, Antioquía), obispo y mártir. Festividad: 25 de abril;
San Esteban de Apt (s.XI), obispo. Festividad: 6 de noviembre;
San Esteban de Chatillon (†1208), obispo. Festividad: 7 de septiembre;
San Esteban de Grandmont (1046-1124), abad y fundador. Festividad: 8 de febrero;
San Esteban de Hungría (957-1038, Székesfehérvár), rey de Hungría. Festividad: 16 de agosto;
San Esteban de Lyon (†512, Lyon), obispo. Festividad: 13 de febrero;
San Esteban de Moscú (1340-1396), obispo y misionero. Festividad: 26 de abril;
San Esteban de Nicea (s.I), obispo y mártir. Festividad: 5 de julio;
San Esteban de Obazina (1085-1154, Obazina), abad y eremita. Festividad: 8 de marzo;
San Esteban de Rieti (†v. 590), abad. Festividad: 13 de febrero;
San Esteban de Rossano (s.XI, Gaeta), monje. Festividad: 26 de septiembre;
San Esteban el Joven (†764, Constantinopla), monje y mártir. Festividad: 28 de noviembre;
San Esteban Harding (siglo XI - 1134, Císter), abad cisterciense. Festividad: 28 de marzo;
San Esteban I (c.200-257, Roma), papa. Festividad: 2 de agosto;
San Esteban Min Kuk-ka (†20 de enero de 1840, Seúl), mártir. Festividad: 20 de enero;
San Esteban Teodoro Cuénot (1802-1861, Binh Dinh), obispo y mártir. Festividad: 14 de noviembre.

Islas 
 Isla San Esteban, en el Golfo de California, México.

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Esteban (Córdoba), localidad de la Provincia de Córdoba.

Chile 

 San Esteban (Chile), comuna.

España 

 San Esteban (Burgos), localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos.
 San Esteban (Cangas del Narcea), lugar del concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
 San Esteban (Cantabria), localidad del municipio de Reocín, Cantabria.
 San Esteban (Coaña), lugar del concejo de Coaña, Asturias.
 San Esteban (Galdames), localidad del municipio de Galdames, Vizcaya.
 San Esteban (Guipúzcoa), localidad del municipio de Tolosa, Guipúzcoa.
 San Esteban (Ibias), lugar del concejo de Ibias, Asturias.
 San Esteban (Illano), lugar del concejo de Illano, Asturias.
 San Esteban (León), barrio perteneciente al municipio de León, provincia de León.
 San Esteban (Morcín), parroquia del concejo de Morcín, Asturias.
 San Esteban (Muros de Nalón), lugar y parroquia del concejo de Muros de Nalón, Asturias.
 San Esteban (Peñamellera Baja), lugar del concejo de Peñamellera Baja, Asturias.
 San Esteban (Pravia), lugar del concejo de Pravia, Asturias.
 San Esteban (Ribadesella), lugar y parroquia del concejo de Ribadesella, Asturias.
 San Esteban (Valle de Carranza), localidad del municipio del Valle de Carranza, Vizcaya.
 San Esteban (Villamañán), localidad del municipio de Villamañán, provincia de León.
 San Esteban Derio, localidad del municipio de Derio, Vizcaya.
 San Esteban de las Dorigas, parroquia del concejo de Salas, Asturias.
 San Esteban de Gormaz, municipio de la provincia de Soria.
 San Esteban de Guarga, localidad del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca.
 San Esteban de Litera, municipio de la provincia de Huesca.
 San Esteban del Mall, localidad del municipio de Isábena, provincia de Huesca.
 San Esteban del Molar, municipio de la provincia de Zamora.
 San Esteban de Nogales, municipio de la provincia de León.
 San Esteban de los Patos, municipio de la provincia de Ávila.
 San Esteban de Relamiego, parroquia del concejo de Tineo, Asturias.
 San Esteban de la Sierra, municipio de la provincia de Salamanca.
 San Esteban del Toral, localidad del municipio de Bembibre, provincia de León.
 San Esteban de Treviño, localidad del municipio de Condado de Treviño, provincia de Burgos.
 San Esteban de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada, provincia de León.
 San Esteban del Valle, municipio de la provincia de Ávila.
 San Esteban de Zapardiel, municipio de la provincia de Ávila.
 Santesteban, localidad y municipio de Navarra.
 Aldea de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 La Fuente de San Esteban, municipio de la provincia de Salamanca.
 Las Vegas de San Esteban, lugar de la parroquia de San Esteban, concejo de Morcín, Asturias.
 Miño de San Esteban, municipio de la provincia de Soria.
 Pedraja de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 Pedrajas de San Esteban, municipio de la provincia de Valladolid.
 Peñalba de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 Piquera de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 Rejas de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 Soto de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 Velilla de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.

Honduras 

 San Esteban (Honduras), municipio.

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Esteban 
 Catedral de San Esteban 
 Basílica de San Esteban

Barcos 
San Esteban galeón español hundido en 1607.

En otros idiomas 
 Sant Esteve (desambiguación), nombre en catalán;
 Saint Etienne (desambiguación), nombre en francés;
 San Steffan (desambiguación), nombre en galés;
 Saint Stephen (desambiguación), nombre en inglés;
 Sankt Stephan, nombre en alemán;
 Santo Estêvão, nombre en portugués, desambiguación;
 Santo Estevo, nombre en gallego, desambiguación;
 Santo Stefano, nombre en italiano, desambiguación;

 Nota: Los interwikis, básicamente se refieren a los santos, ya que la toponimia en el idioma local no se suele traducir, por esa razón, se han creado enlaces internos, con la traducción de San Esteban en algunos idiomas;